Wrzesiny peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wrzesiny, un village dans la voïvodie de Łódź
 Wrzesiny, un village dans la voïvodie de Lubusz